Derepas est un nom propre français qui peut faire référence à :

 David Derepas (1978-), coureur cycliste français ;
  (1848-1910), philosophe français.

Patronyme français